Люк де Йонг (; , Швейцария) — нидерландский футболист, нападающий клуба ПСВ. В прошлом выступал за национальную сборную Нидерландов.

Карьера

Клубная 

Люк де Йонг дебютировал в Эредивизи, выйдя на замену в матче против «НАК Бреды». Первым забитым мячом он отметился во встрече с «Твенте», но затем сыграл рукой в своей штрафной площади и тем самым позволил «Твенте» сравнять счёт с пенальти. Позже де Йонг получил травму, от которой сумел оправиться только к плей-офф за сохранение места в Эредивизи. Забил победный мяч в матче против «Валвейка», но это не помогло «Де Графсхапу» остаться в Высшем дивизионе.

В июле 2009 года перешёл в «Твенте», в составе которого стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2009/10. В матче Кубка Йохана Кройфа 31 июля 2010 года де Йонг вышел в стартовом составе, поскольку Марк Янко был травмирован, и забил единственный мяч.

18 июля 2012 года де Йонг заключил пятилетний контракт с немецким клубом «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В сезоне 2012/13 во всех турнирах забил 8 голов в 31 матче.

12 июля 2014 года подписал пятилетний контракт с клубом ПСВ из Эйндховена. 30 июля 2016 года продлил контракт с ПСВ до 2020 года.

Летом 2019 года подписал контракт с «Севильей» на 4 года. 21 августа 2020 года «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы (3:2) и стала победителем турнира, в этом матче де Йонг поразил ворота соперника дважды.

В сборной 
Люк де Йонг дебютировал в сборной Нидерландов 9 февраля 2011 года во встрече со сборной Австрии, заменив по ходу матча Дирка Кёйта.

Первый гол за сборную забил 6 сентября 2011 года в Хельсинки в отборочном матче ЧЕ-2012 против сборной Финляндии на 3-й добавленной минуте.

Личная жизнь 
Старший брат Люка де Йонга Сим — также футболист, выступает за нидерландский «Де Графсхап».

Достижения 
«Твенте»
 Чемпион Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2010, 2011
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2010/11
ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (3): 2015, 2016, 2022
«Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2019/20

Статистика 
 По состоянию на 30 июня 2022 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»